Манто:
 Манто — свободная дамская накидка или плащ, часто из меха, или мантия.
 Манто — персонаж греческих мифов.

Персоналии 
 Манто, Иван Матвеевич (1830—1902) — контр-адмирал Российского Императорского флота.
 Манто, Саадат Хасан (1912—1955) — индо-пакистанский прозаик, журналист, драматург, сценарист, переводчик и художник.